Les cercopithécidés (Cercopithecidae) constituent une famille de primates catarhiniens à queue non-préhensile de l'Ancien Monde. Cette famille comprend notamment les cercopithèques, les cynocéphales et les macaques.

Le magot Macaca sylvanus est le seul macaque dépourvu de queue, mais aussi le seul primate, à part Homo sapiens, présent sur le continent européen. Son aire de répartition comprend l'Afrique du Nord et Gibraltar.

On a découvert qu'une espèce de macaques était porteuse du facteur rhésus, ce qui lui a valu son nom de « macaque rhésus ». Ainsi, le macaque rhésus est devenu un animal de laboratoire fréquemment utilisé de par la similitude entre son patrimoine génétique et celui de l'Homme.

Les cercopithecidae sont apparus au Miocène ancien (il y a environ 26 Ma) et constituent actuellement le groupe des catarrhiniens le plus diversifié taxonomiquement. Ils se distinguent des hominoïdés notamment par leurs molaires très spécialisées, appelées bilophodontes.

Classification 
Cette famille étant  très diversifiée, sa classification diffère souvent selon les auteurs.

Genres actuels 
Liste des genres actuels selon ITIS:

 :
 sous-famille Victoriapithecinae
 genre Victoriapithecus (Miocène moyen)
 genre Prohylobates (Miocène ancien)

Phylogénie

Au sein des singes

De la famille

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Cachel S. (2006) Primate and Human Evolution, Cambridge University Press, Cambridge

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille de primates (nom scientifique)